Акс-ле-Терм () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж. Входит в состав округа Фуа.

Код INSEE кантона — 0901. Всего в кантон Акс-ле-Терм входят 14 коммун, из них главной коммуной является Акс-ле-Терм.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 3 060 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Арьеж на сайте INSEE
 Расположение кантона Акс-ле-Терм на карте Франции

Кантоны департамента Арьеж